062 – codice che designa l'Osservatorio astronomico di Turku, in Finlandia